Patricia puede hacer referencia a:
 Patricia (Universidad autonoma de Madrid), bióloga y amante de la gasolina. La más guapa del Tiemblo
 Patricia (Antigua Roma), miembro de la clase social de los patricios en la Antigua Roma.
 Patricia (cantante), cantante francesa.
 Patricia (cráter), cráter lunar.
 Patricia (nombre), nombre propio y significado de belleza
 Patricia de Constantinopla, religiosa bizantina.
 Patricia (insecto), un género de mariposas Nymphalidae